En télécommunications, le terme de transpondeur peut avoir les significations suivantes : 
 un appareil automatique qui reçoit, amplifie et retransmet des signaux sur des fréquences différentes, par exemple un 
 un appareil automatique qui transmet un message prédéterminé en réponse à un signal reçu prédéterminé
 un canal exploitant des modulations hautes fréquences, sous le terme français répéteur.
 Transpondeur de recherche et sauvetage, cet appareil fait partie du Système mondial de détresse et de sauvetage maritime.
 Un transpondeur radar est un appareil électronique qui recevant un signal d'un radar émet en réponse un signal sur la même gamme d'ondes.
 Une puce sous-cutanée destinée à identifier des animaux : transpondeur électronique d'identification des équidés, mais aussi puce électronique pour chiens et chats.
 Un transpondeur en aéronautique est un dispositif électronique qui émet une réponse quand il reçoit une interrogation par radio.